Le terme ligne R est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne R du métro de Madrid
 Ligne R du métro de New York

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne R du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 6 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) ;

France 
 Ligne R, l'une des deux branches du tramway du Grand Boulevard entre Lille Roubaix et Tourcoing ;
 Ancienne ligne R (1897) du tramway de Lille ;
 Ancienne ligne R (1904) du tramway de Lille ;
 Autre nom de l'ancienne ligne N du tramway de Lille ;
Ancienne ligne R du tramway de Roubaix Tourcoing.

Voies ferrées 
 Ligne R du Transilien
 Lignes Regio en Suisse

Voir aussi 
  
 
 

R